Záluží est un toponyme qui peut désigner :

Záluží, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Záluží, une commune du district de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie